Łabędzi śpiew – zbiór pieśni Franza Schuberta
 Łabędzi śpiew – opowiadanie Agaty Christie
 Łabędzi śpiew – dramat Antona Czechowa
 Łabędzi śpiew – spektakl telewizyjny z 1993 na podstawie dramatu Antona Czechowa
 Łabędzi śpiew – film z 1988 roku w reż. Roberta Glińskiego
 Łabędzi śpiew – amerykański film z 2021 roku